Thott ist der Name von
 Birgitte Thott (1610–1662), dänische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Tage Reedtz-Thott (1839–1923), dänischer Politiker und Premierminister